Увра́ж (от  — «издание», «произведение») — старинная книга, дорогое и качественное художественное полиграфическое издание большого формата (книга, листы в папке). Такие публикации были богато иллюстрированы гравюрами различных техник.

Термин 
В Россию такие книги начали привозиться из Франции в XIX веке, отсюда французское название.

Увражи также издавались в Советском Союзе.

Иногда термин используется как синоним слова фолиант.

История 
Дорогие увражи публиковались в Западной Европе с XVI века. Состояли из множества гравюр, раскрашивались вручную, издавались ограниченным тиражом.

Использовались как:
 учебное пособие по рисунку, архитектуре, технике и пр.
 произведение искусства и коллекционирования.
 дорогой подарок.

См. также 

 Фолиант
 Книжная графика
 Географический атлас
 Произведение

Примечания

Ссылки 
 Увраж — значения на сайте kartaslov.ru.

Графика
Издания
Книги
Бумажное искусство